Джиро́ламо - итальянский вариант имени Иероним:

 Джироламо далла Каса — итальянский композитор и музыкант, теоретик музыки эпохи позднего Возрождения.
 Джироламо дель Паккья — итальянский художник, сиенская школа.
 Джироламо ди Бенвенуто — итальянский художник, сиенская школа.